Tossanus ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobus Tossanus (1498/1499–1547), französischer Gräzist, latinisierte Namensform von Jacques Toussaint
 
 Paul Tossanus (1572–1634), deutscher reformierter Theologe
 Peter Tossanus (auch: Peter Toussain, Pierre Tossanus, Pierre Toussaint; * um 1499, † 1573), evangelischer Theologe und Reformator

siehe auch: Toussaint (Familienname)